Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2016 () прошёл с 14 по 20 марта 2016 года в Дебрецене (Венгрия). В ходе соревнований были выявлены победители в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Квалификация 
В соревнованиях принимали участие спортсмены из стран, национальные федерации которых являлись членами Международного союза конькобежцев. Для допуска к чемпионату фигуристы должны были достигнуть тринадцатилетнего возраста, но быть младше девятнадцати лет на 1 июля 2015 года. Возрастной предел для юношей, выступающих в парном катании и танцах на льду — двадцать один год.

Национальные федерации выставляют участников на основании собственных критериев, но заявленным фигуристам было необходимо на одном из международных стартов текущего или предыдущего сезона получить минимальную техническую оценку в короткой и произвольной программах. Для данного чемпионата технический минимум составлял:

В таблице ниже представлены национальные федерации, чьи фигуристы по итогам чемпионата 2015 года заработали более одной квоты на текущий турнир:

Результаты

Юноши

Девушки

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 

Фигурное катание в сезоне 2015/2016
Фигурное катание
Международные спортивные соревнования в Дебрецене
Юниоры
Чемпионаты мира в Венгрии